funk (hoofdbetekenis), muziekstijl
 Funk (Nebraska)
 Funk (omroep)
 personen:
 Alexander Ludwig Funk (1806-1871), Zwitsers jurist en politicus
 Bart Funk (1917-1989), Nederlands politicus
 Casimir Funk (1884-1967), Pools biochemicus
 Dory Funk (1914-1973), Amerikaans professionele worstelaar
 Dory Funk Jr. (1941), Amerikaans voormalig professioneel worstelaar en worsteltrainer
 Franz Xaver Funk (1840-1907), Duits katholiek priester en patroloog
 Fred Funk (1956), Amerikaans professioneel golfer
 Nolan Gerard Funk (1986), Canadees acteur en zanger
 Terry Funk (1944), Amerikaans acteur en professioneel worstelaar
 Walther Funk (1890-1960), Duits econoom en prominente nazi-ambtenaar